Salamanka (Salamanca) – miasto w zachodniej Hiszpanii
 Salamanca – stacja kolejowa w ww. mieście
 Salamanka (Salamanca) – prowincja Hiszpanii
 Salamanca - dystrykt Madrytu
 Salamanca – miasto w Chile
 Salamanca – miasto w Meksyku

Miejscowości w USA:
 Salamanca – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Salamanca (ang. Salamanca Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Salamanca (ang. Salamanca Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Inne:
 Salamanca – najstarsza lokomotywa kolei zębatej 
 UD Salamanca – hiszpański klub sportowy